Der Launch Complex 14 (LC-14) ist eine stillgelegte Startrampe der Cape Canaveral Space Force Station (ehemals CCAFS) bei Merritt Island, Cape Canaveral in Florida, USA. Sie wurde zwischen 1957 und 1966 für insgesamt 32 Starts einer Atlas-Rakete, unter anderem sämtliche bemannten Orbitalflüge im Mercury-Programm, verwendet. Am 16. April 1984 wurde LC-14 als Teil der Cape Canaveral Air Force Station zum National Historic Landmark erklärt.

Geschichte 

In den 1950er Jahren wurde der Launch Complex 14 zum Test der ballistischen Atlas-Rakete erbaut. Nach Auswahl der Atlas-Rakete als Träger der bemannten Gemini-Orbitalflüge wurden alle Mercury-Atlas-Flüge von dieser Plattform gestartet. Die ballistischen Flüge mit der Redstone-Rakete fanden vom Launch Complex 5 statt. Nach Abschluss des Mercury-Programms wurde die Startplattform umgebaut und es wurden von hier aus alle Agena-Zielstufen im Rahmen des Gemini-Programms gestartet.

Der letzte Start einer Rakete vom Launch Complex 14 fand am 11. November 1966 mit dem Docking-Adapter für die Gemini-12-Mission statt.

Nach dem letzten Start begannen, gefördert durch die Nähe zum Atlantischen Ozean, die Anlagen zu korrodieren und zu zerfallen. In den 1970er Jahren wurde die Startplattform aus Sicherheitsgründen demontiert.

Startliste

Siehe auch 
 Mercury-Programm

Weblinks 

 
 Bilder von LC-14 (englisch)

Einzelnachweise 

Launch Complex 14
NASA
National Historic Landmark (Florida)
Bauwerk im Brevard County
Raketenstartplatz (Raumfahrt)
Verkehrsbauwerk in Florida